Trehörningssjön (Trehörningsjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trehörningssjön (Kvillinge socken, Östergötland, 650876-152601), sjö i Norrköpings kommun, 
Trehörningssjön (Kvillinge socken, Östergötland, 651064-152521), sjö i Norrköpings kommun, 
Trehörningssjön (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19,9 ha)
Trehörningsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,43 km²)
Trehörningssjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (1,18 km²)
Trehörningsjön, Lappland,  (8,82 ha)

Se även
Trehörningsjö, 
Trehörningsjö-Uddervattnet, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,2 ha)
Trehörningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn